

Pessoas
John Trumbull
Jonathan Trumbull

Localidades
Trumbull (Connecticut)
Trumbull (Nebraska)
Condado de Trumbull

Desambiguação